Oskari Lehtonen ist der Name folgender Personen:

* Oskari Lehtonen (Politiker) (1889–1964), finnischer Jurist, Bankmanager und Politiker 
 Oskari Lehtonen (Leichtathlet) (* 1997), finnischer Leichtathlet